Ishpingo (del quechua ishpinku) es el nombre de varias plantas sudamericanas:
Es el nombre que se le da a una especia que se usa para poner en la colada morada, la cual tiene las características de la pimienta dulce. 
 familia Lauraceae
 Ocotea quixos
 Ocotea floribunda género Nectandra familia Fabaceae Amburana cearensis = Aramburana cearensis ("roble" o "trébol")
 familia Bignoniaceae Jacaranda copaia''